Коница може да се отнася за:
 Коница, град в Гърция
 Коница (дем), административна единица в Гърция
 Фаик Коница, албански писател
 Коница (Драмско), обезлюдено село в Гърция